Шершниха — топоним в России:

 Шершниха — река в России, протекает в Алтайском крае; приток Большой Речки. 
 Шершниха — река в России, протекает в Алтайском крае; приток реки Белая. 
Шершниха — село в Троицком районе Алтайского края, упразднено в 1982 г.